Palaeopolis ist der Name zweier Titularbistümer der römisch-katholischen Kirche:
 Palaeopolis in Asia
 Palaeopolis in Pamphylia